Valley of the Kings е EP албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. Първо издание с Хеньо Рихтер и Дан Цимерман.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – бас
 Хеньо Рихтер – китара
 Дан Цимерман – барабани

Песни 

 Valley of the Kings и Somewhere Out in Space са част от албума Somewhere Out in Space.
 Watcher in the Sky е от Somewhere Out in Space и от едноименния албум на Iron Savior.
 Victim of Changes е също част от трибют албума Legends of Metal – A Tribute to Judas Priest Volume I.

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 1997 година
EP-та